

Sigles 
ERB peut désigner :
 Eau et rivières de Bretagne, une association ;
 École de radiotélégraphie de Bordeaux, l'ancien nom de l'École nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (ENSEIRB) ;
 Extended-range bass (en français, basse à tessiture étendue) ;
 , en acoustique ;
 , une organisation américaine éducative à but non lucratif pour l'évaluation des étudiants, située à New York ;
 Elisabeth Reininger Brissy, auteur française de contes pour enfants, de livres personnalisés et de romans ;
 Epic Rap Battles of History, une web-série présentant des battles entre des personnalités historiques ou populaires, réelles ou fictives.

Code 
ERB peut désigner :
 aéroport d'Ernabella, en Australie méridionale, selon le code AITA des aéroports.

Abréviation 
erb peut désigner :
  eRuby, une implementation du langage de programmation Ruby pour les pages HTML.
  État de rapprochement bancaire

Toponymes 

 Erb, dans la commune de Schalchen, en Autriche ;
 Erb, un village de la commune de Landl dans le massif des Gesäuse, dans le district de Liezen (Styrie) ;
 Erb, dans la commune de Weyarn, en Bavière ;
 Erb, dans la commune de Schwindegg, en Bavière ;
 Erb, dans la commune de Weigendorf, en Bavière.

Patronymes 

 Donald Erb, un compositeur américain ;
 Eddie Erb, un maire de la commune d'Oberschaeffolsheim mandat 2001 - 2007 ;
 Elke Erb, une femme de lettres allemande ;
 Jacob Walter Erb (1909-1990), musicien et homme politique provincial canadien ;
 Karl Erb, un ténor allemand ;
 Marie Joseph Erb (1858-1944), un compositeur français ;
 Philippe Erb, un trader de marchés financiers, hedge Fund Manager, (actions, futures, forex.), ancien  banquier, a écrit un livre best seller sur le Day Trading en 2004 ;
 Matthias Erb, un réformateur allemand ;
 Werner Erb, un footballeur allemand ;
 Wilhelm Erb (1840-1921), un neurologue allemand.

Divers 
 Test d'Erb, une manœuvre clinique permettant de distinguer une hernie discale foraminale d'un syndrome canalaire du membre supérieur
 Erb, le nom d'un morceau de musique et du groupe musical éponyme
 Erb, le nom d'une entreprise suisse ayant son siège à Winterthour
 Erb, le titre d'un roman de l'écrivain anglais William Pett Ridge

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien